Walkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Walkowski (1931–2011), deutscher Diplomat
 Herbert Walkowski (1920–?), deutscher Politiker (NDPD)